San Millán bezeichnet:
 die beiden spanischen San Millán de Yuso und San Millán de Suso, siehe Kloster San Millán de la Cogolla
 einen Ort in Spanien, siehe San Millán de la Cogolla
 einen spanischen Heiligen, siehe Aemilianus von Cogolla
 San Millán (Álava), Gemeinde in Spanien